Il doppio  dello  St. Petersburg Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Daniele Bracciali e Potito Starace erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev.

Colin Fleming e Ross Hutchins hanno sconfitto in finale Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev per 6-3, 65-7, [10-8].

Teste di serie

  František Čermák /  Filip Polášek (semifinale)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (quarti di finale)

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (campioni)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2011
ATP World Tour 2011